Пе́трограни́т:

 Петрогранит — промежуточная грузовая железнодорожная станция на 122,5 км Октябрьской железной дороги перегона Гимольская — Руголамби Западно-Карельской магистрали. Названо по компании «Петрогранит».
 Петрогранит — российское горное предприятие в сфере строительной индустрии, осуществляет добычу и переработку нерудных материалов на базе месторождения «Расиалампи» (Республика Карелия, Муезерский район).